Arabischer Aufstand oder Arabische Revolte bezeichnet mehrere historische Ereignisse:

 den Aufstand arabischer Stämme gegen die osmanische Herrschaft im Osmanisch-saudischen Krieg von 1811 bis 1818
 die Arabische Revolte gegen die osmanische Herrschaft im Ersten Weltkrieg
 den Arabischen Aufstand gegen die britische Mandatsherrschaft von 1936 bis 1939

Siehe auch:

 Araberaufstand
 Arabischer Frühling